Села:
 Колоденка — Вінницька область, Томашпільський район
 Колоденка — Рівненська область, Рівненський район